Jakub – imię
 Jakub – biblijny patriarcha, syn Izaaka.
 Jakub – patriarcha Konstantynopola 1679–1682, 1685–1686, 1687–1688
 Jakub – imię dwóch apostołów Jezusa (dla odróżnienia nadano im przydomki Jakub Apostoł „Większy” i „Mniejszy”)
 Jakub – brat (przyrodni, stryjeczny lub rodzony) Jezusa Chrystusa, pierwszy przełożony („biskup”) Kościoła jerozolimskiego, przedstawiciel grupy judeochrześcijańskiej, męczennik
 Jakub al-Mansur – kalif Maroka
 Jakub – cesarz Etiopii